Rio Izana kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Isana, vattendrag,

Spanien 

 Río Izana, vattendrag, Kastilien och Leon, Provincia de Soria, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar